Příjmení Kantorovič () pochází z hebrejského kantor. Významnými nositeli jsou:

 Anatolij Jakovlevič Kantorovič (1896–1937), sovětský sinolog, syn Jakova Abramoviče Kantoroviče, oběť Velkého teroru
 Jakov Abramovič Kantorovič (1859–1925), ruský právník
 Leonid Vitaljevič Kantorovič (1912–1986), sovětský matematik a ekonom, nositel Nobelovy ceny

Externí odkazy